Slovem doutník mohou být označeny: 
 doutník, tabákový smotek
 galaxie Doutník, Messier 82
 Doutník (časopis) – samizdatový literární surrealistický sborník, ročenka, 1974–1988, Praha
 doutník – lidový název pro květenství orobince
 doutník – přezdívka automobilu Audi 100 model C3

Externí odkazy